71-403 — российский пассажирский односторонний четырёхосный высокопольный трамвайный вагон с асинхронным тяговым электродвигателем производства ОАО «Уралтрансмаш».

Трамвай используется в нескольких городах России и Узбекистана.

В настоящее время модель снята с производства. В марте 2009 года последний готовый настоящий 71-403 отправился в Орёл. На протяжении следующих трёх лет произведённые кузова 71-403 были доукомплектованы электрооборудованием от 71-405 и отправлены в Нижний Тагил и Нижний Новгород.

Название 
Обозначение 71-403 расшифровывается следующим образом: 7 означает трамвай, 1 — государство производителя (Россия), 4 — номер завода (УТМ), 03 — номер модели.

История создания 
Спустя два года с начала серийного производства вагонов модели 71-402 конструкторы «Уралтрансмаша» решили несколько обновить дизайн вагона, а заодно и реализовать некоторые новые технические решения. Толчком для появления новой модели явился фактический распад консорциума «СПЕКТР» (как совместного производства трамваев). К тому времени руководство завода решило, что уже в состоянии самостоятельно разработать трамвайный вагон. В основу новой модели взяли серийный 71-402.

Сборка первого опытного образца началась весной 2003 года. Уже в июне 71-403 был представлен на Европейско-Азиатском машиностроительном форуме, который проходил в Екатеринбурге. Внешние отличия от предшественника были минимальны — новая округлая форма кабины, очень похожая очертаниями на кабину вагона 71-619 и тонированные прорезиненные стёкла.

В электрическом оборудовании изменения коснулись низковольтных бортовых цепей и главного рубильника, который после двух пожаров, возникших из-за него, исключили из схемы вагона и заменили разъединительным автоматом, расположив его на крыше около токоприёмника. Ещё пара новшеств на 71-403 — электронный автоинформатор и небольшие цифровые маршрутоуказатели, расположенные на торцах вагона.

В сентябре 2003 года вагон прибыл на испытания в Западное трамвайное депо г. Екатеринбурга. Трамвай должен был пройти 1000 км без пассажиров. В ходе испытаний не было выявлено серьёзных недостатков, но сертификация вагона затянулась до декабря по причинам организационного и финансового характера. В конце декабря вагон модели 71-403 был одобрен межведомственной комиссией и рекомендован для серийного производства. В середине января началась его регулярная эксплуатация.

В начале 2004 года изготовлен второй опытный вагон, который был отправлен в Москву для пробеговых испытаний в течение 6 месяцев. Второй вагон, в отличие от первенца, получил дополнительные габаритные огни в верхней части кабины. Столичные трамвайщики указали на ряд существенных недоработок в конструкции кузова вагона, в частности, критике подверглось огромное лобовое стекло, которое по мере эксплуатации постепенно разрушалось от вибрации. Спустя год вагон был возвращён на завод для доработки, а позже был передан екатеринбургскому ТТУ. Третий вагон данной модели отправился на испытания в Ташкент осенью 2004 года. В настоящее время продолжается мелкосерийное производство этих трамваев.

Сейчас ведутся работы по совершенствованию конструкции 71-403, но ввиду отсутствия заказов на новинку они могут растянуться на долгие годы.

Конструктивные особенности 
Вагон может эксплуатироваться как одиночно, так и в СМЕ из двух вагонов. Сцепные устройства унифицированы со сцепными устройствами вагонов T3.

Заявленный срок службы вагона — 20 лет.

Кузов и салон 
Кузов вагона цельнометаллический, каркасной конструкции. Передняя часть кабины водителя со вклеенным панорамным стеклом сферического профиля выполнена из стеклопластика. Основанием изделия является рама в виде сварной конструкции из прокатных и гнутых профилей. Кузов фиксируется на тележках посредством шкворней, приваренных к раме.

Пассажирское помещение рассчитано на 33 места для сидения и 85 мест для стояния пассажиров при номинальной загрузке 5 чел/м². Помещение оборудовано полумягкими сиденьями для пассажиров и сиденьем для кондуктора с дополнительным обогревом. Планировка расположения пассажирских сидений трёхрядная: с правой стороны по ходу движения расположены одиночные сиденья, а с левой — спаренные. Помещение имеет три двери для входа и выхода пассажиров. Передняя дверь одностворчатая, средняя и задняя двери двухстворчатые. Все двери выполнены шарнирно-поворотными и открываются внутрь салона. В зонах средней и задней дверей имеются площадки, обеспечивающие возможность входа и выхода пассажиров. Салон оснащён громкоговорящей системой информирования пассажиров. Для оповещения пассажиров, находящихся на посадочной площадке вне вагона, предусмотрен наружный громкоговоритель. Спереди и сзади вагона предусмотрены электронные цифровые маршрутные указатели. Основное освещение пассажирского салона — люминесцентное, двухуровневое. Предусмотрено вспомогательное освещение лампами накаливания. Отопление пассажирского салона осуществляется оребренными трубчатыми электронагревателями, расположенными вдоль обоих бортов вагона. Вентиляция пассажирского салона естественная, через сдвижные форточки в окнах и через три люка в крыше вагона. Привод дверей электрический, с вентильным электродвигателем и микропроцессорным управлением.

Электрооборудование и тележки 
Тяговые двигатели (4 шт.) асинхронные, с короткозамкнутым ротором, частотно-управляемые с самообдувом АТЧД-225. Тяговые преобразователи АТЧЭП (2 шт.), моноблочной конструкции, имеют встроенную систему микропроцессорного управления; охлаждение осуществляется встроенным вентилятором с асинхронным приводом. Дроссель и конденсаторы входного фильтра также размещены внутри блока. Силовая часть выполнена на IGBT-транзисторах. Преобразователи обеспечивают полностью бесконтактное управление режимами работы двигателей, глубокое электродинамическое торможение (практически до полной остановки), рекуперацию электроэнергии при торможении на любой скорости, превышающей 3 км/час.

Тележка безрамной конструкции со внутренним расположением букс. Крутящий момент от каждого из двух тяговых электродвигателей передаётся на ось колёсной пары через карданный вал и двухступенчатый редуктор. Оси колёсных пар вместе с зубчатой передачей редуктора расположены в литых стальных кожухах, которые вместе с продольными балками тележки, соединёнными с ними шарнирно, образуют конструкцию, выполняющую функцию рамы тележки. Шарниры с резиновыми вкладышами обеспечивают сохранение прямоугольности конструкции при прохождении вертикальных неровностей трамвайного пути. Подвеска вагона и конструкция ходовой тележки обеспечивают гашение вибрации и колебаний, снижают износ путей.

Рабочее место водителя 
Рабочее место водителя (кабина) отделено от пассажирского помещения перегородкой со сдвижной остеклённой дверью. Для выхода водителя из вагона предусмотрена отдельная дверь, запираемая на замок изнутри и снаружи. Кабина оснащена мягким поворотным креслом с пружинными амортизаторами. 

В кабине водителя расположены электрошкафы, пульт управления и вспомогательная служебная панель, а также бортовой компьютер с вынесенным на панель дисплеем. Для отопления и вентиляции кабины предусмотрен калорифер с вентилятором.

Эксплуатирующие города 
Вагоны 71-403 можно встретить в нескольких городах России, а также стран ближнего зарубежья:

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Описание 71-403 на сайте завода-изготовителя
 Описание 71-403 на сайте «Трамвайные вагоны»

Трамваи России
Трамваи «Уралтрансмаша»